De Beker van Togo (Coupe du Togo) is het nationale voetbalbekertoernooi van Togo en wordt sinds 1955 georganiseerd door de Fédération Togolaise de Football (FTF). Zoals de meeste bekercompetities wordt met het knock-outsysteem gespeeld.

Finales

Togo
Voetbal in Togo
Togolese voetbalcompetitie
Sportevenement in Togo